Kispatak, falu Romániában, Kovászna megyében, Nagyborosnyó községben
 Kispatak, falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Huszti járásban, Visk községben
 Kispatak, falu Ukrajnában, Kárpátalján, a Huszti járásban, Fülöpfalva községben
 Kispatak, városrész Sárospatakon, Magyarországon